Сульцбергер () — английская форма немецкой фамилии Зульцбергер. Известные носители: